Rivière Boisvert kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Boisvert (vattendrag i Kanada, lat 49,53, long -74,14), Québec, 
 Rivière Boisvert (vattendrag i Kanada, lat 49,86, long -71,93), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar